Het ATP-toernooi van Peking 2011 (met de officiële naam China Open 2011) werd gespeeld van 3 tot en met 9 oktober 2011. Toernooilocatie: de hardcourtbanen van het Olympic Green Tennis Center in de Chinese hoofdstad Peking.
Titelverdediger Novak Đoković moest verstek laten gaan door een rug- en ribblessure.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Peking
ATP-toernooi van Peking